Huwei bezeichnet:

 Huwei (Yunlin) (虎尾鎮), Stadtgemeinde im Landkreis Yunlin auf Taiwan
 Huwei (Fengdu) (虎威镇), Großgemeinde im Kreis Fengdu der chinesischen Stadt Chongqing
 Huwei (Dongxiang) (虎圩乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dongxiang in der chinesischen Provinz Jiangxi

Siehe auch:
 Huawei